Burma steht für:
 Myanmar, Staat in Südostasien
 Burma-Katze, eine Kurzhaar-Katzenrasse

Burma ist der Familienname folgender Personen:
 Phani Burma (1897 nach 1957), bengalischer Schauspieler und Regisseur

Siehe auch:
 Burma Road (Begriffsklärung)